Radmila (voornaam), Servo-Kroatische meisjesnaam
 Radmila (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam